Нікола Мектич () — хорватський тенісист, спеціаліст з парної гри, переможець Відкритого чемпіонату Австралії 2020 в змішаному парному розряді.

На чемпіонаті Австралії 2020 партнеркою Мектича була чешка Барбора Крейчикова. До того 
найбільшим успіхом Мектича в турнірах Великого шолома був вихід до фіналу змагань змішаних пар на Відкритому чемпіонаті США 2018 року разом із польською тенісисткою Аліцією Росольською.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Мікст: 1 фінал

Фінали турнірів Masters 1000

Парний розряд: 1 титул

Зовнішні посилання 
Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски  

Хорватські тенісисти
Олімпійські медалісти з тенісу
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Хорватські олімпійські чемпіони
Перші ракетки світу (чоловіки)